Субба:

 Субба — крупное нефтяное месторождение в Ираке.
 Субба Роу, Таллапраджада (1856—1890) — теософ, оккультист, член Теософского Общества, юрист.